En el cielo es un título que puede referirse a:

 En el cielo (Dans le ciel, 1892-1893), novela de Octave Mirbeau, escritor francés; o
 En el cielo (Heaven, 2002), película de Tom Tykwer, con Cate Blanchett y Giovanni Ribisi.